Tinhosa pode referir-se a:

Tinhosa Grande, uma ilha em São Tomé e Príncipe
Tinhosa Pequena, uma ilha em São Tomé e Príncipe

Tinha, uma designação popular para a dermatofitose

Desambiguação